Gressoney puede referirse a:
 Gressoney-La-Trinité, localidad italiana de Valle de Aosta;
 Gressoney-Saint-Jean, localidad italiana de Valle de Aosta.